Aixot III Bagratuní el Cec, príncep d'Armènia 732-750 (+761)
 Aixot III Olormadz o Aixot III d'Armènia Bagratuní, rei d'Armènia
 Aixot III Bagratuní de Taron, príncep de Taron